Nematonereis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Schmarda 1861. Nematonereis ingår i familjen Eunicidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Nematonereis